Денисово — деревня в Шарьинском районе Костромской области России, входит в Шангское сельское поселение.

География 
Деревня расположена на востоке региона, в правобережье Ветлуги в 23 км к северу от Шарьи и в 280 км к северо-востоку от Костромы.

История 
Согласно Закону Костромской области от 30 декабря 2004 года № 237-ЗКО Денисово вошло в образованное муниципальное образование Пищёвское сельское поселение.

22 июня 2010 года в соответствии с Законом Костромской области № 626-4-ЗКО Денисово из упразднённого Пищёвского сельского поселения вошло в состав Шангского сельского поселения.

Население

Транспорт 
Главная дорога селения — ул. Центральная, ведущая на северо-восток к расположенным поблизости деревням Минино и Пищёвка.

Примечания 

Населённые пункты Шарьинского района